Brighton-le-Sands (Engeland) - plaats in Engeland
Brighton-Le-Sands (Nieuw-Zuid-Wales) - plaats in Australië